Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 671 dans le monde.

 Route nationale 671 en France
 Route européenne 671 en Roumanie